Ridgecrest kan syfta på:

 Ridgecrest, Florida
 Ridgecrest, Kalifornien